Кујоако има више значења:

 Општина Кујоако (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кујоако (Кујоако, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кујоако (Санта Круз Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику